Киково () — название населённых пунктов:

Польша 
 Киково — деревня в гмине Пневы Великопольского воеводства
 Киково — деревня в гмине Тыхово Западно-Поморского воеводства

Россия 
 Киково — бывшая деревня в Пудожском районе Карелии , ныне район деревни Кошугово.
 Киково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.